Марія Кириленко і Чжен Цзє виграли титул, перемігши у фіналі пару Ліза Реймонд і Ренне Стаббс з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Doubles Draw 

2010
Тур WTA 2010